

Вожойка — річка в Удмуртії, ліва притока Іжа
 Вожойка — річка в Удмуртії, права притока Позиму

Дивись також 
 Вожой (значення)